François André (1879-1962), homme d'affaires français ;
 François André (1967-2020), homme politique français ;
 François Jules Alexandre André (1869-1945), homme politique belge, militant wallon ;
 François André-Bonte (1735-1812), homme politique français ;
 François André Michaux (1770-1855), botaniste et médecin français.

Autre 
 François André, élevage de taureaux de combat dans les Bouches-du-Rhône en France